Barbara est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Barbara est un prénom féminin. 

 Agatha Barbara (1923-2002), femme politique maltaise ;
 Charles Barbara (1817-1861), écrivain français ;
 Etienne Barbara (1982-), footballeur maltais ;
 José Barbara (1944-2017), pilote français de rallye ;
 Paola Barbara (1912-1989), actrice italienne.

Saintes chrétiennes 
 Barbara (), ou Barbe et sa compagne Julienne, martyres à Héliopolis (dans l'Hellespont ou en Égypte, ou en Cœlé-Syrie ?); fêtées le 4 décembre par l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe.
 Barbara Cho Chung-i (morte en 1839), sainte martyre en Corée.
 Barbara Yi Chong-hui (v. 1799 - 1839), martyre en Corée, sainte.

Pseudonyme 

 Barbara (1930 - 1997), nom de scène de Monique Serf, (Barbara Brodi à ses débuts), chanteuse française ;
 Barbara (1915 - 2002), pseudonyme d'Olga Biglieri Scurto, peintre italienne ;

Toponymes 

 Barbara est une commune italienne de la province d'Ancône ;
 Barbara, localité du littoral libanais entre Jbeil et Batroun ;
 Barbara, également appelée Bilad al-Barbar ou Barbarie, deux régions anciennes du littoral nord-est de l'Afrique.
 Barbara, une station de la ligne 4 du métro de Paris.

Arts et lettres 
 Bárbara (comics) argentin de Ricardo Barreiro & Juan Zanotto ;
 Barbara Ann, chanson des Beach Boys ;
 Barbara est un célèbre poème de Jacques Prévert, dont Yves Montand fit une adaptation musicale en 1962 ;
 Barbara est un roman de l'auteur féroïen Jørgen-Frantz Jacobsen ;
 Barbara et les hommes est un film allemand de 1961, de Frank Wisbar, adapté du roman homonyme de Jørgen-Frantz Jacobsen ;
 Barbara est un film danois de 1997, de Nils Malmros, adapté du roman homonyme de Jørgen-Frantz Jacobsen ;
 Barbara est un film allemand de 2012, de Christian Petzold.
 Barbara est un film français de 2017, de Mathieu Amalric.
 Barbara est un manga d'Osamu Tezuka.
 Barbara est un album de la chanteuse Barbara sorti en 1996.

Autres
 Barbara est un mode de syllogisme, dont toutes les propositions sont universelles ;
 Barbara est une société de lingerie pour femmes ;
 (234) Barbara est un astéroïde.
 Marie-Barbara de Portugal (°1711 - †1758) reine d'Espagne

Références 

Homonymie de titre